Insgesamt standen 172 Quotenplätze für die Badmintonwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2020 zur Verfügung, 86 pro Geschlecht. Der Qualifikationszeitraum war vom 29. April 2019 bis zum 26. April 2020 vorgesehen. Wegen der Verschiebung der Spiele, aufgrund der COVID-19-Pandemie, wurde der Zeitraum bis zum 15. Juni 2021 verlängert. Die Rangliste basierte auf Ergebnissen in den Zeiträumen 29. April 2019 bis 15. März 2020 sowie 4. Januar 2021 bis 13. Juni 2021.

Modus
Die Qualifikation erfolgte über die Weltrangliste. Mit Stand vom 15. Juni 2021 wurden insgesamt 16 Quotenplätze in jedem Doppelwettbewerb und 38 Quotenplätze in jedem Einzelwettbewerb nach den folgenden Kriterien vergeben:

 Einzel:
 Platz 1 bis 16: Pro Nation konnten maximal 2 Spieler einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 16 platziert waren.
 Ab Platz 17: Die restlichen Quotenplätze wurden der Platzierungen nach vergeben. Eine Nation durfte maximal einen Quotenplatz erhalten.
 Doppel:
 Platz 1 bis 8: Pro Nation konnten maximal 2 Paare einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 8 platziert waren.
 Ab Platz 9: Die restlichen Quotenplätze wurden der Platzierungen nach vergeben. Eine Nation durfte maximal einen Quotenplatz erhalten.

Jedem der fünf Kontinentalverbände wurde mindestens ein Quotenplatz in jedem Einzel- und Doppelwettkampf garantiert (dies wird als Continental Representation Place-System bezeichnet). Wenn dies durch die oben beschriebene Auswahlmethode nicht erfüllt wurde, qualifizierte sich der bestplatzierte Spieler oder das bestplatzierte Paar des jeweiligen Kontinents. Eine Nation konnte über das Continental Representation Place-System sich maximal für zwei Wettbewerbe qualifizieren. Wenn sich eine Nation über das Continental Representation Place-System für mehr als zwei Wettbewerbe qualifizierte, musste die Delegation auswählen, welche Quotenplätze sie in Anspruch nehmen und welche sie ablehnen, dieser freie Platz erhielt der am nächstbesten platzierte Spieler oder das am nächstbesten platzierte Paar des Kontinentalverbandes.

Als Gastgeberland war Japan berechtigt, an jedem Einzel mit einem Spieler teilzunehmen. Es konnten jedoch auch mehr als zwei Spieler zugelassen werden, wenn sie die Qualifikationsbestimmungen erfüllten.

Für jeden Spieler, der sich sowohl für einen Doppel- als auch für einen Einzelwettbewerb qualifizierte, wurde ab dem 15. Juni 2021 ein nicht genutzter Quotenplatz dem nächstbesten Athleten der Einzelwettbewerbe auf der Weltrangliste zugeteilt. Somit wurde sichergestellt, dass insgesamt 86 Männer und 86 Frauen teilnehmen konnten.

Übersicht 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:95%" width="700"
|- style="background:#DFDFDF;"
! rowspan="2" style="text-align:center;"| NOK
! colspan="2"| Männer
! colspan="2"|Frauen
! Mixed
! colspan="2"|Gesamt
|-
! Einzel
! Doppel 
! Einzel
! Doppel 
! Mixed
! width=50| Quotenplätze
! width=50| Athleten
|-
| style="text-align:left;" | || || || 1|| 1 || 1 || 3|| 4
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || || || 1 || 1 || 1  || 3|| 4
|-
| style="text-align:left;" | || ||  || 1 || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  ||  1 || ||  || 2 || 2
|-
| style="text-align:left;" | || ||  || 1 || 1 ||  || 2 || 3
|-
| style="text-align:left;" | || 2 || 1 || 2 || 2 || 2 || 9|| 14
|-
| style="text-align:left;" | || 2 || 1 || 1 || || || 4|| 5
|-
| style="text-align:left;" | || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 6 || 9
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || 1 || 1 || || 1 || 4|| 5
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  || 1 || ||  || 2 || 2
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  || 1 || ||  || 2 || 2
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  || 1 ||  || 1 || 3 || 4
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 5|| 6
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 1|| || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 1 || || 1 || 3|| 4
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || 1 || 1 || || || 3|| 4
|-
| style="text-align:left;" | || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 || 7|| 11
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 1 || || || 2|| 2
|-
| style="text-align:left;" | || 2 || 2 || 2 || 2 || 1 || 9|| 13
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  1 ||  1 || 1 || 1 || 5|| 8
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 5|| 8
|-
| style="text-align:left;" | || || || 1 || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 1 || || || 2|| 2
|-
| style="text-align:left;" | || || || 1 || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || 1  || 1 || 1 || 1 || 5 || 6
|-
| style="text-align:left;" | || || 1 || 1 || || || 2|| 3
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || || || || 1|| 1
|-
| style="text-align:left;" | || ||  || 1 || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || ||  || 1 || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  ||  || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || 1 || 1 || ||  || 3 || 4
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  || 1 || ||  || 2 || 2
|-
| style="text-align:left;" | || ||  || 1 || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 7 || 10
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  ||  || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  ||  || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  ||  || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  ||  || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || ||  || 1 || ||  || 1 || 1
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 2 || 1 || 1 || 5|| 7
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 1 || || || 2|| 2
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 1 || || || 2|| 2
|-
| style="text-align:left;" | || 1 || || 1 || || || 2|| 2
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  || 1 || ||  || 2 || 2
|-
| style="text-align:left;" | || 1 ||  || 1 || ||  || 2 || 2
|-
! Gesamt: 50 NOKs !! 44 !! 16 !! 43 !! 16 !! 16 !! 135 !! 172
|}

Qualifizierte Athleten

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks
BWF-Updates zur Qualifikation
Dameneinzel
Herrendoppel
Damendoppel
Mixed

Badminton
Qualifikation
Badminton 2019
Badminton 2020
Badminton 2021